Capitolium –  tempio dedicato alla Triade Capitolina, ossia agli dei Giove, Giunone e Minerva
 Capitolium – tempio romano situato a Brescia anche detto Tempio Capitolino
 Capitolium – tempio romano che si trova nell'area archeologica di Ostia a Roma
 Capitolium –  complesso facente parte dell'area del Foro della città romana di Verona
 Capitolium – rivista fondata nel 1925 da Filippo Cremonesi